Пејнсвил има више значења:
 Пејнсвил (Минесота)
 Пејнсвил (Мисури)